План де Аројо има више значења:

 План де Аројо (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План де Аројо (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику